Plusieurs comètes portent le nom Siding Spring :

 162P/Siding Spring, découverte en 2004 ;
 C/2013 A1 (Siding Spring), découverte en 2013 et qui est passée à proximité de la planète Mars le .

Siding Spring